San José de la Montaña kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José de la Montaña, Quintana Roo, ort, Othón P. Blanco, 
 San José de la Montaña, Salamanca, ort, 
 San José de la Montaña, Valle de Santiago, ort, 
 San José de la Montaña, Morelos, ort, Huitzilac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar